BRB H 2/3 ist eine Bezeichnung für mehrere Dampflokomotiven der Brienz-Rothorn-Bahn:
 BRB H 2/3 Nrn. 1–5
 BRB H 2/3 Nrn. 6–7
 BRB H 2/3 Nrn. 12, 14–16